Erie County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Erie County (New York)
Erie County (Ohio)
Erie County (Pennsylvania)